

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6
 Żabnik – część miasta Boguchwała
 Żabnik – część miasta Rzeszów
 Żabnik – część miasta Zagórz
 Żabnik – przysiółek wsi Krobusz w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Biała
 Żabnik – część wsi Kielanówka w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Boguchwała
 Żabnik – część wsi Wólka Hyżneńska w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Hyżne

Inne 
 Żabnik – potok, prawy dopływ rzeki Kozi Bród
 Żabnik – potok, dopływ Leniwki
 Żabnik – była część wsi Długomiłowice w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Reńska Wieś
 Żabnik – nieofic. nazwa przysiółka wsi Możdżanów w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Sośnie